Isola Bella – isola del Lago Maggiore, in Piemonte
Isola Bella – isola al largo di Taormina, in Sicilia
Isolabella – comune italiano in provincia di Torino
Isolabella – frazione di Cisterna di Latina (provincia di Latina)